Чичиба́бин — русская фамилия.

Известные носители 
 Чичибабин, Алексей Евгеньевич (1871—1945) — русский, советский химик-органик, профессор МГУ.
 Чичибабин, Борис Алексеевич (по паспорту Полушин; 1923—1994) — советский украинский поэт.